Miejscowości w USA:
 Hilltop – jednostka osadnicza w stanie Georgia, w hrabstwie Pike
 Hilltop – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Anoka
 Hilltop – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Trumbull
 Hilltop – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Frio
 Hilltop – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Starr
 Hilltop – jednostka osadnicza w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Fayette